Il singolare del Virginia Slims of Washington 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Hana Mandlíková era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Martina Navrátilová.

Navrátilová ha battuto in finale 6–0, 6–2 Pam Shriver.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Pam Shriver (finale)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Hana Mandlíková (semifinali)

 Helena Suková (quarti di finale) 
 Zina Garrison (quarti di finale) 
 Barbara Potter (quarti di finale) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1988